Спонсо́н (выступ), Спансон:
 на флоте: участок верхней палубы, выступающий за линию борта корабля, бортовой выступ. Как правило, на кораблях броненосного флота на спонсоне размещались орудия противоминной артиллерии, но в отдельных случаях на них частично размещались и башни главного калибра, как, например, на чилийском броненосце «Капитан Прат» или российском броненосном крейсере «Адмирал Нахимов».
 наделка в виде выступа на борту бронированной машины;
 место на  впереди и сзади кожухов гребных колес, за бортом, где помещаются каюты.

По ГОСТ 13641-80: Спонсон — выступающий за линию борта участок палубы судна со всеми его конструкциями.

Также спонсоном называется применяемое на лодочных гидросамолётах и гидроциклах лезвие из пластика, стеклопластика или металла, которое, при движении прямо, находится выше уровня воды, а при повороте погружается в воду. Спонсон нужен для того, чтобы при повороте задняя часть гидроцикла не скользила в поперечном направлении, а удерживалась о воду. Величина спонсона зависит от величины самого судна, средняя высота составляет 10 сантиметров, а средняя длина — 40 — 50 см. Часто в конструкции спонсона предусмотрена регулировка лезвия по вертикали и горизонтали. С помощью вертикальной регулировки достигается различная степень удерживающей силы в повороте, а с помощью горизонтальной обеспечивается место приложения этой силы. Правильно установленный и отрегулированный спонсон позволяет в значительной степени менять движение гидроцикла при повороте.

У авианосцев спонсоны применяются для увеличения размеров палубы.

См. также 
 Блистер
 Турельная установка
 Башня
 Барбет
 Каземат
 Амбразура
 Эркер

Примечания

Литература 
 
 К. И. Самойлов, Морской словарь. — -: Государственное Военно-морское издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 год.
 ГОСТ 24161-80: Суда водно-моторного спорта. Термины и определения.
 ГОСТ 13641-80: Элементы металлического корпуса надводных кораблей и судов конструктивные. Термины и определения.

Ссылки 

Судостроение
Транспорт
Устройство танка